Ниже представлен список 100 величайших игроков НХЛ () по мнению самой Национальной хоккейной лиги.

Первая часть списка была опубликована 1 января 2017 года во время матча Столетней классики. В него вошли имена 33 игроков, преимущественно выступавших в НХЛ с 1917 по 1966 годы. Заключительная часть, из 67 игроков была представлена 27 января 2017 года во время звёздного уик-энда в Лос-Анджелесе. На момент объявления списка, только шестеро из ста хоккеистов являлись действующими игроками НХЛ.

Процедура формирования списка 
В формировании списка принимало участие специально созданное жюри из 58 человек, в состав которого вошли тренеры, игроки, хоккейные функционеры, а также журналисты. Каждый член жюри составлял свой список из 100 игроков, включение в список давало игроку один голос.

Предварительно был составлен список из 265 игроков, отвечавших одному из следующих критериев:

Завершившие карьеру
Член Зала хоккейной славы в качестве игрока;
Игрок с не менее чем 500 очками в регулярных чемпионатах или обладатель «Харт Трофи» с не менее чем 350 голами;
Вратарь, одержавший не менее 400 побед в регулярных чемпионатах.

Действующие игроки
Не менее 400 голов в регулярных чемпионатах;
Не менее 600 передач в регулярных чемпионатах;
Не менее 900 очков в регулярных чемпионатах;
Игрок, получивший индивидуальную награду более чем в одном сезоне;
Игрок, попадавший в символическую сборную по итогам сезона 4 и более раз;
Вратарь, одержавший не менее 400 побед;
Обладатель «Везина Трофи», одержавший не менее 350 побед в регулярных чемпионатах.

Члены жюри получили статистику и подробные биографии всех кандидатов. При этом они могли также голосовать за любого хоккеиста, когда-либо игравшего в НХЛ.

Список 
Так как целью списка не являлось выявление лучшего игрока, хоккеисты расположены в алфавитном порядке.

Примечания

Ссылки 
 Список 100 величайших игроков НХЛ на NHL.com 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ